Ко́нрад Кри́стоф Ге́нрих Краффт фон Делльмензи́нген (; ) — немецкий военачальник, генерал артиллерии Германской имперской армии. Кавалер ордена Pour le Mérite с дубовыми листьями.

Биография 
В 1881 году вступил в Баварскую армию, после окончания  в 1894 году служил в нескольких частях и в Генеральном штабе баварской армии, а также в Генеральном штабе в Берлине. В 1908 году служил в баварском военном министерстве. С октября 1912 года — начальник генерального штаба баварской армии.

В начале Первой мировой войны Краффт возглавил штаб 6-й армии под командованием кронпринца Рупрехта Баварского, которая состояла преимущественно из баварских частей. Участвовал в приграничном сражении в Лотарингии и в боях, известных как «Бег к морю».

После того, как Италия вступила в войну на стороне Антанты, Делльмензинген в мае 1915 года возглавил Альпийский корпус и подавил итальянское наступление в Доломитовых Альпах, не позволив итальянской армии продвинуться вперёд.

Осенью 1915 года принял участие во вторжении в Сербию. Летом 1916 года переведён на Западный фронт, где Альпийский корпус принял участие в битве при Вердене. Осенью 1916 года принял участие во вторжении в Румынию, вступившую в войну на стороне Антанты.

В марте 1917 года вновь переведён на Западный фронт, где возглавил штаб группы армий герцога Альбрехта Вюртембергского. В сентябре 1917 года возглавил штаб новосформированной 14-й армии под командованием Отто фон Белова и принял участие в планировании битве при Капоретто. Наступление должно было быть ограниченным, чтобы предотвратить крах австро-венгерской армии, но, во многом благодаря плану Краффта, оно было настолько успешным, что почти полностью вывело из строя итальянскую армию, которая была вынуждена полностью отступить к реке Пьяве.

Краффт оставался начальником штаба Белова даже после того, как последний возглавил новосформированную 17-ю армию в феврале 1918 года и принял участие в Весеннем наступлении, в котором 17-я армия подавила 3-ю британскую армию под командованием Джулиана Бинга, но, тем не менее, не достигла поставленной цели.

В апреле 1918 года возглавил Баварский корпус. К концу войны Краффт вместе со своим корпусом вновь был переброшен на Итальянский фронт, где пытался предотвратить прорыв фронта и распад австро-венгерской армии.

После окончания войны вышел в отставку 4 декабря 1918 года. Краффт остался горячим сторонником восстановления баварской монархии, посвятил себя историческим исследованиям и участвовал в подготовке к публикации официальной истории баварской армии в Первой мировой войне.

Воинские звания 
 6 августа 1881 — фендрик
 1 апреля 1883 — второй лейтенант
 12 июня 1892 — первый лейтенант
 17 марта 1897 — Гауптман
 22 апреля 1904 — майор
 7 июля 1907 — оберст-лейтенант
 19 декабря 1909 — оберст
 1 октября 1912 — генерал-майор
 19 мая 1915 — генерал-лейтенант
 8 апреля 1918 — генерал артиллерии

Награды 
 Орден «За военные заслуги»
 4-го класса
 3-го класса
 большой крест с мечами
 Медаль принца-регента Луитпольда
 Орден Красного орла
 3-го класса
 Pour le Mérite
 с дубовыми листьями
 Орден «За военные заслуги» (Вюртемберг)
 Военный орден Максимилиана Иосифа
 большой крест
 Орден Железной короны (Австро-Венгрия)
 1-го класса

Библиография 
 Der Durchbruch am Isonzo, 1926
 Teil I: Die Schlacht von Tolmein und Flitsch (24. bis 27. Oktober 1917)
 Teil II: Die Verfolgung über den Tagliamento bis zum Piave
 Das Bayernbuch vom Weltkriege 1914—1918. Ein Volksbuch. 2 Bände, Belser Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1930.
 Der Durchbruch. Studie an Hand der Vorgänge des Weltkrieges 1914—1918. Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, Ausgabe 1937. Gesamt 463 Seiten mit 25 Kartenskizzen in 3 großen Faltblättern im Anhang.

Примечания

Литература 
 Gunther Langes: Front in Fels und Eis. Der Weltkrieg im Hochgebirge. Mit einem Vorwort von Graf Viktor Dankl und einer Einleitung von Konrad Krafft von Dellmensingen. Bruckmann, München 1931 (recte: 1932).
 Guido Burtscher: Das Deutsche Alpenkorps unter der Führung des Generals Konrad Krafft von Dellmensingen. Teutsch, Bregenz 1939
 Otto von Moser: Die Württemberger Im Weltkriege, Chr. Belser AG, Stuttgart 1928, S. 109

Кавалеры ордена Pour le Mérite
Монархисты Германии
Писатели Германии
Награждённые почётным крестом ветерана войны
Кавалеры ордена Железной короны 1-й степени
Кавалеры ордена Гражданских заслуг Баварской короны
Командоры Военного ордена Максимилиана Иосифа
Кавалеры ордена Короны 2-го класса (Пруссия)
Командоры ордена Вюртембергской короны
Кавалеры ордена Красного орла 3 степени
Кавалеры Железного креста 2 класса
Кавалеры Железного креста 1 класса